SaskTel Tankard 2011 – turniej wyłaniający mistrzów Saskatchewanu mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 2-6 lutego 2011 w North Battleford, w North Battleford Civic Centre.

W zawodach brało udział 16 drużyn, grali potrójnym systemem knock-out do wyłonienia czterech drużyn. Obrońca tytułu mistrzowskiego z SaskTel Tankard 2010, Darrell McKee, nie przeszedł rywalizacji niższego szczebla. 

Możliwość reprezentowania prowincji na Tim Hortons Brier 2011 zdobyła drużyna Pata Simmonsa, która w finale pokonała 8:6 Carla deConinck Smitha.



Drużyny

Play-off

Finał 
6 lutego 2011; 14:00

Półfinał 
6 lutego 2011; 9:30

A-B 
5 lutego 2011; 19:00

C1-C2 
5 lutego 2011; 19:00

A

A1 
2 lutego 2011; 15:00

A2 
2 lutego 2011; 15:00

A3 
2 lutego 2011; 15:00

A4 
2 lutego 2011; 15:00

A5 
2 lutego 2011; 19:00

A6 
2 lutego 2011; 19:00

A7 
2 lutego 2011; 19:00

A8 
2 lutego 2011; 19:00

A9 
3 lutego 2011; 8:30

A10 
3 lutego 2011; 8:30

A11 
3 lutego 2011; 8:30

A12 
3 lutego 2011; 8:30

A13 
3 lutego 2011; 19:00

A14 
3 lutego 2011; 19:00

A15 
4 lutego 2011; 12:00

B

B16 
3 lutego 2011; 14:00

B17 
3 lutego 2011; 14:00

B18 
3 lutego 2011; 14:00

B19 
3 lutego 2011; 14:00

B20 
3 lutego 2011; 19:00

B21 
3 lutego 2011; 19:00

B22 
4 lutego 2011; 8:30

B23 
4 lutego 2011; 8:30

B24 
4 lutego 2011; 12:00

B25 
4 lutego 2011; 12:00

B26 
4 lutego 2011; 16:00

B27 
4 lutego 2011; 20:00

B28 
4 lutego 2011; 20:00

B29 
5 lutego 2011; 9:00

C

C30 
4 lutego 2011; 8:30

C31 
4 lutego 2011; 12:00

C32 
4 lutego 2011; 8:30

C33 
4 lutego 2011; 20:00

C34 
4 lutego 2011; 20:00

C35 
4 lutego 2011; 16:00

C36 
4 lutego 2011; 16:00

C37 
5 lutego 2011; 9:00

C38 
5 lutego 2011; 9:00

C39 
5 lutego 2011; 9:00

C40 
5 lutego 2011; 14:00

C41 
5 lutego 2011; 14:00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju 

2011 w curlingu
2011